Ольга Ильинична Кукушкина (род. 1957) — советский и российский   учёный в области педагогики, доктор педагогических наук (2005), профессор (2007), академик РАО (2019).

Биография 
Родилась 12 июля 1957 года в Москве.

В 1976 году окончила дефектологический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина. С 1976 по 1985 годы работала воспитателем, учителем начальных классов школы для глухих детей.

С 1985 года работает в Института коррекционной педагогики РАО — научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным сотрудником и главным научным сотрудником. С 1989 по 1991 годы являлась научным руководителем Российско-американского проекта по компьютеризации образования детей с сенсорными нарушениями. Так же является профессором и заведующей Научно-исследовательской лаборатория инклюзивного и специального образования Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина.

В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование пространственных представлений у глухих детей младшего школьного возраста», в 2005 году — докторскую диссертацию на тему «Использование информационных технологий в различных областях специального образования».

27 февраля 2019 года была избрана академиком Российской академии образования. Состоит в Отделении психологии и возрастной физиологии. Сфера научных интересов: дефектология, компьютерные технологии в специальном образовании детей с нарушениями в развитии.

Является членом экспертного совета ВАК при Минобрнауке России по педагогике и психологии, член диссертационного совета при факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, член редколлегии журнала «Альманах Института коррекционной педагогики РАО».

Награды 

 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (1998)

Примечания

Литература 
 Кто есть кто: статусная элита Российской Федерации / составители: А. В. Мендюков и др. -  : Университет Дмитрия Пожарского, 2017 г. — 584 с. — ISBN 978-5-91244-215-5
Выпускники МПГУ
Преподаватели МАТИ
Преподаватели Московского городского педагогического университета
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Преподаватели Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина